Die Communauté de communes Chalosse Tursan ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Landes in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 5. Dezember 2016 gegründet und umfasst 50 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Sever.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Cap de Gascogne,
 Communauté de communes du Tursan und
 Hagetmau Communes Unies.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Chalosse Tursan
Gegründet 2016